La Fortaleza („die Festung“) steht für:

 La Fortaleza, Residenz des Gouverneurs von Puerto Rico

Berge:
 La Fortaleza (Fuerteventura) auf Fuerteventura
 La Fortaleza (La Gomera) auf La Gomera
 La Fortaleza (Teneriffa) auf Teneriffa

Fußballstadien:
 Estadio La Fortaleza in Daule, Ecuador
 Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez in Lanús, Argentinien

Siehe auch:
 Fortaleza (Begriffsklärung)